Berchem kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Berchem, Östflandern, Flandern, Östflandern, 
 Berchem, Antwerpen, Flandern, Provincie Antwerpen, 
 Berchem-Sainte-Agathe, Bryssel
 Berchem-Saint-Laurent, Flandern, Brabant

Luxemburg 

 Berchem, Luxemburg,

Nederländerna 

 Berghem, Nederländerna, Noord-Brabant, Gemeente Oss,